Кератомилёз ( — роговица и  — резьба) — хирургическая операция по исправлению рефракционного свойства роговицы глаза, в процессе которого тонкий слой роговичной ткани срезается при помощи микрокератома или фемтосекундного лазера или другого устройства.

Микрокератомия обычно используется для отрезания слоя, но фемтосекундный лазер также может использоваться и для его формирования. До появления эксимерного лазера кератомия делалась замораживанием тонкого слоя роговицы, а затем она обрабатывалась, как оптическая линза. После оттаивания, эти новые слои находятся ниже передней поверхности и тем самым достигается улучшение зрения. В настоящее время процедура LASIK является наиболее широко используемой при проведении процедуры кератомилёза.

См. также 
 Лазерная коррекция зрения
 Метод Lasik коррекции зрения
 Эксимерный лазер

Глазная хирургия